een inhoudelijke wending (chute of volta) in een sonnet (zie aldaar)
Culturele wending, een ontwikkeling in de humane en sociale wetenschappen
Linguïstische wending, een omwenteling in de westerse filosofie van de 20e eeuw
SBO Wending, een Nederlandse school in Amstelveen
Loge Wending, een vrijmetselaarsloge in Amsterdam

Zie ook 
 Die Wende, de val van het communisme in Oost-Duitsland in 1989-1990
 Wenden (doorverwijspagina)